Tybalt est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille.

 Tybalt, est prénom masculin d'origine germanique, de « theud » (peuple) et « bald » (hardi) qui a donné Thibaut ;
 Tybalt, un personnage de la tragédie de Shakespeare Roméo et Juliette ;
 Le pseudonyme  utilisé par Laurent Tailhade pour plusieurs articles à  L'Écho de Paris et son livre les Commérages de Tybalt
 Le pseudonyme de André Wendelen, un agent du service anglais de sabotage pendant la Seconde Guerre mondiale ;
Louis Tybalt, un dessinateur français de bande dessinée.